Die 15 nichtberufsrichterlichen Mitglieder und deren Stellvertreter werden jeweils vom neu zusammengetretenen Landtag gewählt (Art. 3 Absatz 1 und Artikel 4 Absatz 2 des Gesetzes über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof). Die Wahl erfolgt nach dem Verhältniswahlrecht. Die Mitglieder müssen das 40. Lebensjahr vollendet haben und zum Landtag wählbar sein. Die Mitglieder dürfen nicht dem Landtag, der Staatsregierung oder einem entsprechenden Organ des Bundes oder eines anderen Landes angehören (Art. 5 Absätze 1 und 2 des Verfassungsgerichtshofgesetzes). Das Vorschlagsrecht der zu Wählenden orientiert sich an der Zusammensetzung des Bayerischen Landtags und wird nach dem Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren durchgeführt.

Quellen 

Bayerischen Verfassungsgerichtshof, nichtberufsrichterliche Mitglieder
Recht (Bayern)